Yedrba de los gatos puede referirse a:

El nombre común de la planta Nepeta cataria;
El nombre común de la planta Teucrium balearicum; o
El nombre común de la planta '''''Valeriana officinalis.